Lisac (Dubrovačko Primorje), een plaats in de Kroatische gemeente Dubrovačko Primorje
 Lisac (Klana), een plaats in de Kroatische gemeente Klana
 Lisac (Novi Travnik), een plaats in de gemeente Novi Travnik, Bosnië-Herzegovina